Matcherna i Grupp D i världsmästerskapet i fotboll för damer 2015 spelades från 8 till 16 juni 2015.

Tabell

Matcher

Sverige mot Nigeria

{{Resultat med trupp|id=SWE-NGA
|nr       = 8
|bild     = SWE-NGA-2015-06-08.svg
|datum    = 8 juni 2015
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 2 – 0
|mål1     = Desire Oparanozie Nilla Fischer Linda Sembrant 
|mål2     =  Ngozi Okobi-Okeoghene Asisat Oshoala Francisca Ordega
|arena    = Winnipeg Stadium
|spelplats= Winnipeg
|publik   = 31148
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Ngozi Okobi
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

USA mot Australien

{{Resultat med trupp|id=CAT-BSQ
|nr       = 7
|bild     = USA-AUS-2015-06-08.svg
|datum    = 8 juni 2015
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 1
|mål1     = Megan Rapinoe Christen Press 
|mål2     =  Lisa De Vanna
|arena    = Investors Group Field
|spelplats= Winnipeg
|publik   = 31148
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Megan Rapinoe
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Australien mot Nigeria

{{Resultat med trupp|id=AUS-NGA
|nr       = 20
|bild     = AUS-NGA-2015-06-12.svg
|datum    = 12 juni 2015
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Kyah Simon 
|mål2     = 
|arena    = Investors Group Field
|spelplats= Winnipeg
|publik   = 32716
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Lisa De Vanna
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

USA mot Sverige

{{Resultat med trupp|id=USA-SWE
|nr       = 19
|bild     = USA-SWE-2015-06-12.svg
|datum    = 12 juni 2015
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Winnipeg Stadium
|spelplats= Winnipeg
|publik   = 32716
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Hedvig Lindahl
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Nigeria mot USA

{{Resultat med trupp|id=NGA-USA
|nr       = 31
|bild     = NGA-USA-2015-06-17.png
|datum    = 16 juni 2015
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = 
|mål2     =  Abby Wambach
|arena    = BC Place
|spelplats= Vancouver
|publik   = 52193
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Julie Johnston
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Australien mot Sverige

{{Resultat med trupp|id=CAT-BSQ
|nr       = 32
|bild     = AUS-SWE-2015-06-16.svg
|datum    = 16 juni 2015
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 1
|mål1     = Lisa De Vanna 
|mål2     =  Sofia Jakobsson
|arena    = Commonwealth Stadium
|spelplats= Edmonton
|publik   = 10177
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Elise Kellond-Knight
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Källor
 Fifa.com

Grupp D
Sportevenemang i Winnipeg
Sportevenemang i Vancouver
Sportevenemang i Edmonton
Vancouver under 2000-talet
Winnipeg under 2000-talet